Jety o Jeti puede referirse a:

Antiguo Egipto

Faraones 
Jety o Jeti es el nombre que reciben varios faraones del Antiguo Egipto de las dinastías IX y X heracleopolitanas durante el Primer período intermedio.

 Pertenecientes a la dinastía IX de Egipto:
 Jety I, Meribre Jety I, el faraón fundador de la dinastía IX
 Jety II, Nebkaure Jety II
 Jety III 
 Jety IV

 Pertenecientes a la dinastía X de Egipto:
 Jety V
 Se...ra Jety
 Jety VI
 Jety VII

Altos funcionarios / Nobles 
 Jety, chaty de Amenemhat III (dinastía XII)
 Jeti o Dua-Jeti, autor de la Sátira de los oficios, fechada en el Reino Medio.

Sánscrito 
Jeti es una palabra sánscrita que significa "agrícola", "agricultura" o "cultivo". Se utiliza en muchos idiomas subcontinentales indios especialmente en punjabí.

Otros usos
 Jeti, cliente de mensajería instantánea (IM) multiplataforma